Stanisław Szczucki z Wronowa – sędzia ziemski sandomierski, sekretarz królewski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Henryk Szczucki (1892-1940) – rotmistrz kawalerii II Rzeczypospolitej, ofiara zbrodni katyńskiej